Бом-де-Вені́з () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 570 км на південь від Парижа, 100 км на північ від Марселя, 26 км на північний схід від Авіньйона.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1044 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 2408,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт Сайт мерії муніципалітету 
 Бом-де-Веніз на сайті французького Національного інституту географії
 Бом-де-Веніз на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Бом-де-Веніз на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Воклюз

Примітки 

Муніципалітети департаменту Воклюз